Buono oder del Buono ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Buono (1934–2002), US-amerikanischer Serienmörder, siehe Hillside Stranglers
 Cara Buono (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Federica Del Buono (* 1994), italienische Mittelstreckenläuferin
 Gian Pietro Del Buono, italienischer Komponist
 Nicola Lo Buono (1933–2009), italienischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Victor Buono (1938–1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Zora del Buono (* 1962), Schweizer Journalistin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Buono!, eine japanische Band